Velika nagrada Švedske 1974 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1974. Odvijala se je 9. junija 1974.

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 80
| 1:58:31,391
| 2
| 9
|-
! 2
| 4
| Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 80
| + 0,380 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 80
| + 3,325 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 5
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 80
| + 53,507 s
| 9
| 3
|-
! 5
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 80
| + 1:16,403
| 8
| 2
|-
! 6
| 26
|  Graham Hill
| Lola-Ford
| 79
| +1 krog
| 15
| 1
|-
! 7
| 27
|  Guy Edwards
| Lola-Ford
| 79
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 8
| 21
|  Tom Belsø
| Iso Marlboro-Ford
| 79
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 9
| 8
|  Rikky von Opel
| Brabham-Ford
| 79
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 10
| 10
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 78
| Motor
| 17
|  
|-
! 11
| 28
|  John Watson
| Brabham-Ford
| 77
| +3 krogi
| 14
|  
|-
! DSQ
| 22
|  Vern Schuppan
| Ensign-Ford
| 77
| Diskvalifikacija
| 26
|  
|-
! Ods
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 70
| Menjalnik
| 3
|  
|-
! Ods
| 9
|  Reine Wisell
| March-Ford
| 59
| Vzmetenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 6
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 56
| Vzmetenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jochen Mass
| Surtees-Ford
| 53
| Vzmetenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 30
| Puščanje olja
| 10
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 27
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 24
| Menjalnik
| 4
|  
|-
! Ods
| 18
|  Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 15
| Obnašanje
| 24
|  
|-
! Ods
| 1
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 8
| Pog. gred
| 5
|  
|-
! Ods
| 23
|  Leo Kinnunen
| Surtees-Ford
| 8
| Motor
| 25
|  
|-
! Ods
| 33
|  Mike Hailwood
| McLaren-Ford
| 5
| Puščanje goriva
| 11
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 3
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 16
|  Bertil Roos
| Shadow-Ford
| 2
| Menjalnik
| 23
|  
|-
! Ods
| 15
|  Henri Pescarolo
| BRM
| 0
| Ogenj
| 19
|  
|-
! DNQ
| 20
|  Richard Robarts
| Iso Marlboro-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Patrick Depailler 1'27.262

Formula 1 sezona 1974
1974